Präz, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Graubünden
Praz-sur-Arly, een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
Pras Michel, een Amerikaanse rapper

Zie ook
La Praz (doorverwijspagina)